Landtagswahlkreis Aachen steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Aachen I
 Landtagswahlkreis Aachen II
 Landtagswahlkreis Aachen III
 Landtagswahlkreis Aachen IV